Paradrina personata är en fjärilsart som beskrevs av Kuznetsova 1958. Paradrina personata ingår i släktet Paradrina och familjen nattflyn. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Nattflyn
personata